Brève histoire du génocide nazi, de Léon Poliakov, Paris, Hachette, 1980.
Une brève histoire du temps, de Stephen Hawking, 1988
Une brève histoire du tracteur en Ukraine, de Marina Lewycka, 2005
Une brève histoire de l'avenir, de Jacques Attali, 2006
Une brève histoire de l'infini, de John D. Barrow, 2008
Sapiens : Une brève histoire de l'humanité, de Yuval Noah Harari, 2014
Homo Deus : Une brève histoire de l'avenir, de Yuval Noah Harari, 2015.